Lowick – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Lowick – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Lowick – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)

it:Pianeti di Guerre stellari#Lowick